makatka – tkanina dekoracyjna
 makatki – nazwa zwyczajowa pszczół z plemienia makatkowatych (Anthidiini), należących do rodzajów lub podrodzajów:
 Anthidiellum – makateczka
 Anthidium 
 Dianthidium
 Icteranthidium
 Proanthidium – promakatka
 Paranthidium
 Pseudoanthidium (Paraanthidiellum) - pseudomakatka
 Rhodanthidium
 Trachusa (Archianthidium) - smółka

Zobacz też 
 Makatki

Przypisy